Ю́лёярви () — город в провинции Пирканмаа в губернии Западная Финляндия.

История 
Истоки поселения восходят к 1779 году. Строительство церкви в неоклассическом стиле было завершено в 1850 году. Церковь неоднократно перестраивалась и реставрировалась.

Как город поселение сформировалось к 1869 году.

В 2002 году для городской библиотеки было построено новое здание, имеющее по фасаду восьмиметровые окна и спроектированное в виде треугольника. Распространена система обслуживания по регионам благодаря машине-библиобусу, маршрут обслуживания которой включает 62 остановки.

Экономика 
Действовавший в городе завод по изготовлению лобовых стёкол концерна Pilkington запланирован к закрытию до конца 2012 года, а увольнению подлежат 320 человек рабочего персонала.
В городе имеется небольшое предприятие по изготовлению рыболовных снастей, руководимое Маркку Аутио.

Города-побратимы 
  Арвика (Arvika kommun), Швеция
  Конгсвингер, Норвегия
  Скиве, Дания
  Саку, Эстония
  Вышний Волочёк, Россия
  Балатонфелдвар, Венгрия

Примечания 

Города Финляндии